Мунтян — фамилия румынского происхождения.

Происхождение 
Образована от румынского этнохоронима «muntean» ().

Известные носители 
 Мунтян, Андрей (род. 1993) — румынский гимнаст.
 Мунтян, Василий Михайлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 27 марта 1917.
 
 Мунтян, Думитру (род. 1985) — молдавский футбольный арбитр.
 Мунтян, Ласло (1935—1983) — венгерский гребец.
 Мунтян, Павел Андреевич (род. 1978) — российский продюсер анимационного кино, сценарист, мультипликатор.
 
 Мунтян, Паул (род. 1984) — румынский бобслеист.
 Мунтян, Раду (род. 1971) — румынский кинорежиссёр и сценарист.

См. также

Примечания